Люе́-ан-Божуа́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 105 км на схід від Нанта, 22 км на схід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Люе-ан-Божуа, Бово, Шомон-д'Анжу i Жарзе було об'єднано в новий муніципалітет Жарзе-Віллаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 349,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Люе-ан-Божуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Люе-ан-Божуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара